Парламентарните избори се провеждат на 21 юни 1931 г. в Царство България и са за XXIII обикновено народно събрание.

Спечелени са с мнозинство от коалицията Народен блок (Демократическа партия, БЗНС Врабча 1, БЗНС – Стара Загора, Националлиберална партия и Радикалдемократическа партия).

Резултати

Източници 

1931
История на България (1918 – 1945)
Избори през 1930-те
1931